Кириакос Павлу (, род. 4 сентября 1986, Ларнака) — кипрский футболист, полузащитник клуба «Ксилотимву 2006». Выступал за сборную Кипра. Брат певицы Марии-Элены Кириаку.

Биография 
В 2002 году дебютировал за клуб АЕК из Ларнаки, перешёл в 2006 году в греческий «Паниониос», однако вышел всего один раз на поле. После этого играл в «Омонии», переходил из команды в команду (в том числе за клубы второго дивизиона Греции). С 2011 года играет на Кипре, до 2015 года выступал за АЕК. В квалификации Лиги Европы 2011/2012 отличился трижды. С 18 января 2019 года числился в составе «Ксилотимву 2006».

Карьера в сборной 
Дебютировал 19 мая 2008 года в товарищеском матче Кипра и Греции в Патрасе (поражение 0:2).

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Диагорас»
Игроки ФК АПОП
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки ФК «Эносис»